Ана Фокс (;  29 жовтня 1988, Ріалто, Каліфорнія, США) — афроамериканська порноакторка.

Кар'єра в порнофільмах 
Кар'єру розпочала у 2012 році, коли їй було 24 роки. Станом на 2018 рік знялася у 355 фільмах для дорослих.

Використовувала сценічні псевдоніми Ana Foxxy, Ana Foxx, Anna Foxxx.

Нагороди

Вибрана фільмографія 
 Black Anal Addiction 2 (2011)
 Bartender (2013)
 Black Heat (2013)
 Sport Fucking 11 (2013)
 Pussy Workout 3 (2013)
 This Ain’t Star Trek XXX 3

Примітки

Посилання 
 
 
 Профіль  на сайті AVN 

Уродженці округу Сан-Бернардіно
Афроамериканські порноакторки